Шид () — община в Сербии, входит в Сремский округ автономного края Воеводина.

Население общины составляет 36 423 человека (2007 год), плотность населения составляет 53 чел./км². Занимаемая площадь — 687 км², из них 59,7 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Шид. Община Шид состоит из 19 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 36,2 км².

Статистика населения общины

Населённые пункты 
 Адашевци
 Бачинци
 Батровци
 Беркасово
 Бикич-До
 Бингула
 Вашица
 Вишничево
 Гибарац
 Ердевик
 Илинци
 Кукуевци
 Люба
 Моловин
 Морович
 Привина-Глава
 Сот
 Шид
 Ямена

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии